104 rok naszej ery
 104 rok przed naszą erą
 104 liczba naturalna
 galaktyka Messier 104
 gromada kulista NGC 104
 gwiazda podwójna WR 104
 planetoida (104) Klymene
 misja promu kosmicznego STS-104
 104 jest liczbą atomową pierwiastka ruthefordu
 droga wojewódzka nr 104
 droga krajowa nr 104 (Węgry)
 linia kolejowa nr 104
 CIV – sonet Williama Szekspira
 Psalm 104
 niemiecki samolot Siebel Fh 104
 polski samolot PZL-104 Wilga
 amerykański pocisk MIM-104 Patriot
 104 Kompania Syndykalistów
 104 Dywizja Strzelców (niemiecka)
 104 podróż apostolska Jana Pawła II
 Peugeot 104